В списке перечислены музеи-заповедники Российской Федерации, сгруппированные по регионам.

Алтайский край 
 Государственный историко-мемориальный музей-заповедник В. М. Шукшина

Архангельская область 
 Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник
 Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Астраханская область 
 Астраханский государственный объединённый историко-архитектурный музей-заповедник

Башкортостан 
 Музей-заповедник «Древняя Уфа»
 Историко-археологический и ландшафтный музей-заповедник «Ирендык»
 Историко-культурный музей-заповеденик «Пещера Шульган-Таш»

Белгородская область 
 Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле»

Брянская область 
 Юдиновский музейный комплекс (включает музей-заповедник «Палеолит»)
 Государственный мемориальный историко-литературный музей-заповедник Ф.И.Тютчева «Овстуг»

Бурятия 
 Этнографический музей-заповедник народов Забайкалья

Владимирская область 
 Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Александровская слобода»
 Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Волгоградская область 
 Государственный историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта».
 Музей-заповедник «Сталинградская битва».

Вологодская область 
 Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
 Великоустюгский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
 Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
 Тотемское музейное объединение

Воронежская область 
 Государственный археологический музей-заповедник «Костёнки»
 Природный историко-археологический музей-заповедник «Дивногорье»

Дагестан 
 Дербентский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Ивановская область 
 Плёсский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
 Музей-заповедник народного быта

Ингушетия 
 Джайрахско-Ассинский историко-архитектурный и природный музей-заповедник

Калужская область 
 Калужский объединённый музей заповедник, включает в т. ч. музей-заповедник «Полотняный завод»

Карачаево-Черкесия 
 Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник им. М. О. Байчоровой

Карелия 
 Валаамский научно-исследовательский церковно-археологический и природный музей-заповедник
 Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи»

Кемеровская область 
 Историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская писаница»
 Музей-заповедник «Мариинск исторический»
 Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»
 Музей-заповедник «Красная горка»
 Этноэкологический музей-заповедник «Тюльберский городок»

Кировская область 
 Историко-мемориальный и ландшафтный музей-заповеденик художников В. М. и А. М. Васнецовых «Рябово»

Костромская область 
 Государственный мемориальный и природный музей-заповедник А. Н. Островского «Щелыково»
 Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
 Костромской архитектурно-этнографический и ландшафтный музей–заповедник «Костромская слобода»

Краснодарский край 
 Государственный историко-археологический музей-заповедник «Фанагория»
 Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына
 Новороссийский государственный исторический музей-заповедник

Красноярский край 
 Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское»

Крым 
 Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник
 Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник
 Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник
 Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник «Киммерия М. А. Волошина»
 Историко-археологический музей-заповедник «Калос-Лимен»
 Ливадийский дворцово-парковый музей-заповедник
 Историко-археологический музей-заповедник «Неаполь Скифский»
 Музей-заповедник «Судакская крепость»
 Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник
 Крымский исторический музей-заповедник

Ленинградская область 
 Военно-исторический и мемориальный музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда»
 Государственный дворцово-парковый и историко-художественный музей-заповедник и парк «Гатчина»
 Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Парк Монрепо»
 Историко-археологический и архитектурно-художественный музей-заповедник «Старая Ладога»
 Литературно-художественный музей-заповедник «Приютино»
 Выборгский объединённый музей-заповедник, включает бывший Историко-этнографический музей-заповедник «Ялкала»

Липецкая область 
 Мемориальный музей-заповедник П. П. Семёнов-Тян-Шанского

Москва 
 Государственный музей-заповедник «Московский Кремль»
 Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно»
 Государственный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Коломенское»

Московская область 
 Музей-заповедник «Мураново» им.Ф.И.Тютчева
 Историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье»
 Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль»
 Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник
 Государственный мемориальный музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока «Шахматово»
 Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина «Большие Вяземы»
 Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские»
 Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова
 Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского
 Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль»
 Сергиев-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник
 Историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево»
 Музей-заповедник «Дмитровский Кремль»

Мурманская область 
 Музей-заповедник «Петроглифы Канозера»

Ненецкий автономный округ 
 Историков культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск»

Нижегородская область 
 Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник
 Архитектурно- этнографический музей-заповедник «Щёлоковский хутор»
 Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино»

Новгородская область 
 Новгородский государственный объединённый музей-заповедник

Омская область 
 Омский государственный историко- культурный музей-заповедник «Старина Сибирская»

Оренбургская область 
 Музей-заповедник С. Т. Аксакова

Орловская область 
 Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»

Пензенская область 
 Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова «Тарханы»
 «Музей-заповедник» Наровчатского района

Пермский край 
 Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»
 Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36»
 Кунгурский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
 Музей-заповедник «Сользавод»

Приморский край 
 Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость»

Псковская область 
 Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
 Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск»
 Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»
 Мемориальный музей-заповедник Н. А. Римского-Корсакова
 Военно-исторический музей-заповедник Псковской области

Ростовская область 
 Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник
 Археологический музей-заповедник «Танаис»
 Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова
 Раздорский этнографический музей-заповедник
 Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник
 Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Рязанская область 
 Рязанский государственный историко-архитектурный музей-заповедник
 Государственный музей-заповедник С. А. Есенина
 Государственный историко-культурный природно-ландшафтный музей-заповедник «Усадьба С.Н.Худекова»
 Касимовский историко-культурный музей-заповедник

Санкт-Петербург 
 Историко-культурный музей-заповедник «Петропавловская крепость»
 Государственный музей-заповедник «Петергоф»
 Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Павловск»
 Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское село»
 Государственный художественно-архитектурный музей-заповедник «Ораниенбаум»

Свердловская область 
 Верхотурский государственный историко-архитектурный музей заповедник
 Нижне-Синячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства
 Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Севастополь 
 Государственный историко- археологический музей-заповедник«Херсонес Таврический»
 Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя

Смоленская область 
 Смоленский государственный исторический и архитектурно-художественный музей-заповедник
 Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник А. С. Грибоедова «Хмелита»
 Историко-археологический и природный музей-заповедник «Гнёздово»

Ставропольский край 
 Ставропольский историко- культурный и природно-ландшафтный музей-заповеденик им.Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве, включает Археологический и природный музей-заповедник «Татарское городище»
 Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова

Тамбовская область
 Музей-заповедник С. В. Рахманинова «Ивановка»

Татарстан 
 Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник
 Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник
 Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
 Иске-Казанский государственный историко-культурный и природный музей-заповедник
 Историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский кремль»
 Государственный историко-архитектурный музей-заповедник«Остров-град Свияжск»
 Государственный историко-культурный музей-заповедник «Ленино-Кокушкино»
 Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник

Тульская область 
 Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле»
 Государственный мемориальный и природный заповедник музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная поляна»
 Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова «Поленово»

Тюменская область 
 Археологический музей-заповедник на озере Андреевское
 Тобольский государственный историко-архитектурный музей-заповедник

Хакасия 
 Хакасский республиканский национальный музей-заповедник
 Музей-заповедник «Сундуки»

Удмуртия 
 Историко-культурный музей-заповедник «Иднакар»
 Архитектурно-исторический музей-заповедник «Лудорвай»
 Сарапульский историко- архитектурный и художественный музей-заповедник

Ульяновская область 
 Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В. И. Ленина»

Челябинская область 
 Челябинский государственный историко-культурный заповедник «Аркаим»

Чеченская Республика
 Аргунский государственный историко-архитектурный и природный музей заповедник

Якутия 
 Государственный республиканский Ытык-Кюёльский литературно-художественный музей-заповедник « Таатта»

Ярославская область 
 Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха»
 Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль»
 Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
 Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
 Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Примечания

Ссылки 
 Список музеев-заповедников РФ // Российская музейная энциклопедия, 2002 год
 Музеи-заповедники России на портале «Музеи России»

М